Casserly ist der Familienname folgender Personen:

 Eugene Casserly (1820–1883), US-amerikanischer Politiker
 Luke Casserly (* 1973), australischer Fußballspieler
 Peter Casserly (1898–2005), australischer Soldat